Gabbar Singh est un nom d'origine indienne. Il est parfois orthographié Gabber Singh. Il peut renvoyer à :
  (né en 1978), joueur de hockey sur gazon canadien d'origine indienne ;
  (1895-1915), soldat indien, récipiendaire de la Victoria Cross ;
 , personnage de fiction récurrent des productions bollywoodiennes.

 , film indien sorti en 2012, en télougou.

Voir aussi